Gruia se poate referi la:
 Gruia, nume de familie
 Gruia, prenume
 Gruia, sat din județul Mehedinți, reședința comunei omonime
 Gruia (), cartier din Cluj-Napoca

Vezi și 
 Gruiu (dezambiguizare)